Deputato al Parlamento irlandese, nel 1846 divenne capo della Giovane Irlanda.

Avendo sobillato una rivolta poi fallita fu esiliato in Malaysia.

Altri progetti

Collegamenti esterni